El Remolino kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Remolino, San Andrés Tuxtla, 
 El Remolino, Las Choapas, 
 El Remolino, Tlalixcoyan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar